Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2002/2003 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Турнир проходил в два групповых этапа.

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Арсенал» (Лондон)

«Боруссия» (Дортмунд) 

* В матче 5-го тура 1-го группового этапа «Боруссия» — «Арсенал» мяч в свои ворота забил Жилберто Силва.

«Осер» (Осер)

ПСВ (Эйндховен)

Группа B

«Валенсия» (Валенсия)

«Базель» (Базель)

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Спартак» (Москва)

Группа C

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 2-го тура 1-го группового этапа «Реал» — «Генк» мяч в свои ворота забил Дидье Зокора.

«Рома» (Рим)

АЕК (Афины)

«Генк» (Генк)

Группа D

«Интернационале» (Милан) 

* В матче 4-го тура 1-го группового этапа «Лион» — «Интер» мяч в свои ворота забил Касапа.

В матче 5-го тура 1-го группового этапа «Интер» — «Русенборг» мяч в свои ворота забил Янне Сааринен.

В матче 2-го тура 2-го группового этапа «Интер» — «Байер» мяч в свои ворота забил Ханс-Йорг Бутт.

«Аякс» (Амстердам)

«Олимпик» (Лион)

«Русенборг» (Тронхейм)

Группа E

«Ювентус» (Турин)

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)

«Динамо» (Киев)

«Фейеноорд» (Роттердам)

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В ответном матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» — «Реал» мяч в свои ворота забил Иван Эльгера.

«Байер 04» (Леверкузен)

«Маккаби» (Хайфа)

«Олимпиакос» (Пирей) 

* В матче 1-го тура 1-го группового этапа «Олимпиакос» — «Байер» мяч в свои ворота забил Томас Кляйне.

Группа G

«Милан» (Милан)

«Депортиво» (Ла-Корунья) 

* В матче 6-го тура 2-го группового этапа «Депортиво» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Марк Линч.

«Ланс» (Ланс) 

* В матче 6-го тура 1-го группового этапа «Бавария» — «Ланс» мяч в свои ворота забил Торстен Финк.

«Бавария» (Мюнхен) 

* В матче 6-го тура 1-го группового этапа «Бавария» — «Ланс» мяч в свои ворота забил Гийом Вармюз.

Группа H

«Барселона» (Барселона)

«Локомотив» (Москва)

«Брюгге» (Брюгге)

«Галатасарай» (Стамбул)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2002/2003

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

2002/2003|состав